De nombreuses villes ou communes possèdent une rue du Paradis, ou Rue Paradis (ou encore un autre type de voirie). Dans la tradition théologique judéo-chrétienne cet odonyme fait référence au lieu de félicité où séjournent les morts. La plupart des traditions religieuses connaissent un concept similaire.

En Australie 
Avenue du Paradis (Paradise avenue), à Mount Pleasant (NSW)

En Belgique 
Rue du Paradis, à Braine-l'Alleud
Rue Paradis-des-Chevaux, à Gilly (Charleroi)
Rue du Paradis, à Nivelles

Au Canada 
Avenue du paradis (Paradise lane), à Ontario

Au États-Unis 
Avenue du Paradis (Paradise avenue), à Miami
Avenue du Paradis (Paradise avenue), à Paradise (CA)
Avenue du Paradis (Paradise avenue), à San Francisco (CA)

En France 
Impasse du Paradis, à Créteil
Rue de Paradis, à Paris (10e arrondissement)

En Inde 
Avenue du Paradis (Paradise avenue), à Jammu

Au Royaume-Uni  
Avenue du Paradis (Paradise avenue), à Ballymena
Rue du paradis (Paradise street), à Birmingham
Rue du paradis (Paradise street), à Bradford
Rue du paradis (Paradise street), à Cambridge
Rue du paradis (Paradise street), à Coventry
Rue du paradis (Paradise street), à Liverpool
Rue et square du paradis (Paradise street), à Oxford
Square du Paradis (Paradise square), à Sheffield

En Suède 
Rue Paradis (Paradisgatan), à Göteborg

En Suisse 
Chemin du Paradis, à Vandœuvres

À Trinité-et-Tobago 
Avenue du Paradis (Paradise avenue), à Couva

Paradis